Халилов Салахаддин Садраддин оглы () — профессор, доктор философских наук, член-корреспондент Национальной Академии Наук Азербайджана.

Биография 
Родился 22 февраля 1952 года в Борчалинском районе (ныне — г.Марнеули Республики Грузия). Закончив в 1968 году среднюю школу с золотой медалью, поступил на физический факультет Азербайджанского государственного университета. Окончив университет с отличием в 1973 году, поступил в аспирантуру по специальности «философия».

Научно-педагогическая деятельность 
 В 1976 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Системно-структурный анализ научно-технического прогресса».
 В 1990 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Логико-гносеологическое исследование научно-технического прогресса». В том же году был избран на должность профессора и заведующего кафедрой философии Азербайджанского Государственного Педагогического Университета (АГПУ).
 Является учредителем первого в республике частного вуза — университета «Азербайджан» (1991).
 С 1994 г. возглавляет Исследовательский Центр Восток-Запад.
 В 1997 г. учредил международный научный и общественно-политический журнал «Шелковый путь», главным редактором которого являлся до 2005 года.
 В 2002 г. был избран председателем Президиума Ассоциации философских и социально-политических наук Азербайджана.
 С 2003 г. является главным редактором журнала «Философия и социально-политические науки».
 С 2006 года — член Президиума ВАК при Президенте Азербайджанской Республики.
 В 2007 г. избран членом-корреспондентом Национальной Академии Наук Азербайджана.
 С 2009 г. — председатель Проблемного Совета Национальной Академии Наук Азербайджана по философии, политологии и социологии.

Общественно-просветительская деятельность 
 В 1972 г. основал и был первым руководителем Школы молодых физиков республики.
 В 1981 г. избран председателем Совета молодых ученых АГПУ.
 В 1988 г. — избран председателем Объединения молодых ученых-обществоведов республики.
 С 1997 г. — председатель комитета по премии имени Бахманьяра.
 В 2000—2005 гг. был депутатом Милли Меджлиса (Парламента) Азербайджанской Республики.

Основные произведения 
 Основания научно-технического прогресса. Логико-методологический анализ (Послесловие академика А. Д. Урсула). М., 1997.
 East-West: science, education, religion. Baku, 2000.
 Восток и Запад: к общечеловеческому идеалу. Баку, 2004 (на азерб. языке.).
 Система образования: теория и практика. Баку, 1999 (на азерб. языке.).
 Философия: история и современность (философская компаративистика). Баку, 2006 (на азерб. языке.).
 Al-Suhrawardi’s Doctrine and Phenomenology. Islamic Philosophy and Occidental Phenomenology on the Perennial Issue of Microcosm and Macrocosm. Dordrecht, Springer, 2006, p. 262—276.
 Soul and Body in the Phenomenological Context. Phenomenology of Life — From the Animal Soul to the Human Mind Book II. The Human Soul in the Creative Transformation of the Mind. Series: Analecta Husserliana , Vol. 94 Tymieniecka, Anna-Teresa (Ed.), 2006.
 Философия духовности. Баку, 2007 (на азерб. языке).
 Doğu-Batı: Ortak Bir Ideale Doğru. «Mefkure yayınları», İstanbul, 2006 (на турецком яз.).
 Philosophy, science, culture. Their peculiarities in the East and the West. CA&CC Press©, Stockholm 2008.
 Doğu ́dan Batı ́ya Felsefe Körpüsü. İstanbul «Ötüken», 2008. (Философский мост от Востока к Западу. — на турецком языке).
 Любовь и интеллект. М., 2009.
 Романтическая поэзия в контексте восточно-западной проблематики. — М., 2009.
 Диалог цивилизаций. Баку, 2009 (на азерб. языке).
 Введение в науковедение. Баку, Изд. “Azərbaycan Universiteti”, 2010  (на азерб. языке).
 Наука о науке. Баку, Изд. “Azərbaycan Universiteti”, 2011  (на азерб. языке).
 Книга афоризмов. Избранное из избранных. (Автор-составитель), Москва, Изд. «Alfa-M», 2012.
 Phenomenology of Life or Life of Idea. Baku, “Azerbaijan University” Press, 2012.

Основные направления исследований 
Науковедение, теория познания, восточная и западная цивилизации, философская компаративистика, философия Абу-Турхана, феноменология.

Награды и членство в международных научных организациях 
 В 1987 году — премия Всесоюзного Общества Знаний.
 В 1992 г. — премия имени акад. Юсифа Мамедалиева.
 С 1996 года представляет Азербайджан в Международном Совете Ректоров.
 В 1997 г. избран членом Российской Экологической Академии.
 В 2000 г. избран членом Европейского Общества Высшего Образования (The European Higher Education Society — EAIR)
 С того же года — член Американской философской ассоциации (The American Philosophy Association — APA)
 С 2004 года — член Международного Общества исследователей Гуссерля и феноменологических Исследований (International Husserl and Phenomenological Research Society)
 С 2009 года — член Американской ассоциации политических наук (American Political Science Association — APSA).
 член Общества Мухйиаддина Ибн Араби (Muhyiddin Ibn 'Arabi Society, Oxford)
 член Нью-Йоркской Академии Наук (The New-York Academy of Sciences-NYAS)
 С 2010 года является экспертом по гуманитарным и социальным наукам Международной научной, инженерной и технологической Академии (World Academy of Science, Engineering and Technology — WASET).

Ссылки 

 
 

Члены-корреспонденты НАН Азербайджана
Философы Азербайджана
Доктора философских наук
Педагоги Азербайджана